John C. Pemberton (1814–1881) – amerykański wojskowy, generał konfederatów 
 John S. Pemberton (1831–1888) – amerykański farmaceuta, twórca receptury Coca-Coli
 John Pemberton (ur. 1964) – angielski piłkarz
 Johnny Pemberton (ur. 1981) – amerykański aktor i komik